Hans Kämmerer ist der Name folgender Personen:

* Hans Kämmerer (Segler) (* 1937), deutscher Segler 
 Hans Kämmerer (Autor) (* 1974), deutscher Schriftsteller und Musiker